Cacciatore steht für:

 Il Cacciatore, Fernsehserie des Senders Rai 2
 Pollo Cacciatore, ein italienisches Gericht
 für die Salami siehe Salami#Wortherkunft

Cacciatore ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Cacciatore (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Niccolò Cacciatore (1770–1841), italienischer Astronom
 Osvaldo Cacciatore (1924–2007), argentinischer Offizier der Luftwaffe und Bürgermeister